«Tinaja o tinajas» puede referirse a:

Tinaja, vasija grande de alfarería, de tamaño y capacidad diversa (desde los 20 a los casi ocho mil litros), usada para contener y conservar aceite, vino y diversos alimentos. También se usó como vasija de enterramiento o urna funeraria;
La Tinaja, una escuela de cerámica en Madrid;
La Tinaja, localidad en el municipio de Cotaxtla (México);
La Tinajera, localidad tipo del municipio de Cajeme (Sonora, México);
Las Tinajas, localidad argentina ubicada en el departamento Moreno (Argentina);
Tinajas, municipio de Cuenca (España).
Tinajas, corregimiento de Chiriquí (Panamá).
Tinajas, grupo venezolano de música rock.

Enlaces externos